Frank Borman (né en 1928), astronaute américain,
 Danleigh Borman, footballeur sud-africain. 
 Paul de Borman, joueur belge de tennis.

Divers 
 Borman, un cratère lunaire,

Voir aussi  
Bormann
Boorman
Boreman